Смолевичи (белор. Смалявічы) — многозначный термин; топоним.

 Смолевичи — город в Белоруссии на реке Плисе, административный центр Смолевичского района Минской области.
 Смолевичи — село в Клинцовском районе Брянской области.
 Смолевичи — железнодорожная станция на линии Оршанского направления БЧ.
 «Смолевичи» — белорусский футбольный клуб, базирующийся в городе Смолевичи.